Кампанья́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Виньобль и Бастид. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81056.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 540 км к югу от Парижа, в 60 км северо-восточнее Тулузы, в 27 км к северо-западу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 115 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 53 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 40 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 75,5 %, в 1999 году было 60,0 %). Из 40 активных работали 37 человек (22 мужчины и 15 женщин), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 13 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 9 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки